Les lettres gdpm peuvent correspondre à :
 Goal Directed Project Management, une méthode de gestion de projet ;
 GNOME Debian Package Manager.